Le nom propre Sibelius (avec ou sans accent aigu selon le cas) peut désigner :

 Jean Sibelius, un compositeur finlandais de musique classique ;
 Sibelius (logiciel), un logiciel d'édition de partitions ;
 le lac Sibélius, un lac des îles Kerguelen ;
 Sibelius (cratère), un cratère à la surface de Mercure.